

Cinéma 

 , film américain de Costa-Gavras sorti en 1989.

Musique

Groupe 

 , groupe de musique canadien.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Eminem présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album d'Evelyn King sorti le  ;
 , album de Mariah Carey sorti le  ;
 , album des Monkees sorti le .

Autres 

 , station de radio country/rock en région parisienne ;
 Music Box, ancienne discothèque de Chicago.

Voir aussi